Кела́н (, ) — французская, а также польская фамилия. Известные носители:

Персоналии 
  (1773—1840) — французский аристократ, граф Келанский.
  (1921—2010) — французский политик и участник Движения сопротивления.
  (1922—2006) — епископ Муленский.
  (XIII век) — епископ Ваннский в 1254 году.
  (род. 1962) — французский поэт.
  (1725—1802) — французский аристократ, граф Келанский.
 Келан, Иасент-Луи де (1778—1839) — Парижский архиепископ в 1821—1839 годах.
  (1704—1777) — епископ Вифлеемский.

Составные фамилии 
  (1746—1828) — французский аристократ, герцог Вогьонский.
  (1706—1772) — французский аристократ, герцог Вогьонский.
  (1778—1837) — французский аристократ, герцог Вогьонский.
 Келан-Яворовская, Зофья (1925—2015) — польский геолог и палеонтолог.